Ла Милагроса има више значења:

 Ла Милагроса (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Милагроса (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Милагроса, Енгорда (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Милагроса (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику